Iława (plaats), plaats in Polen
 Iława (gemeente), gemeente in Polen
 Iława (district), district in Polen